Quabeck ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Quabeck (* 1976), deutscher Filmregisseur
 Ralf Quabeck (* 1958), deutscher Fußballspieler